Grappa může být:

 Grappa, italská pálenka
 Bassano del Grappa, město v italské oblasti Benátsko
 Monte Grappa, hora v italské oblasti Benátsko